Daily Record – periodico australiano
 Daily Record – periodico scozzese
 Daily Record – periodico statunitense dell'Arkansas
 Daily Record – periodico statunitense dell'Illinois
 Daily Record – periodico statunitense del Maryland
 Daily Record – periodico statunitense del New Jersey
 Daily Record – periodico statunitense dello stato di Washington